Змагання в парному розряді серед жінок на тенісному турнірі NASDAQ-100 Open 2006 проходили з 20 березня по 6 квітня на відкритих кортах з твердим покриттям Tennis Center at Crandon Park в Кі-Біскайн, (США). Ліза Реймонд і Саманта Стосур виграли титул, у фіналі перемігши пару Лізель Губер і Мартіна Навратілова з рахунком 6–4, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

NASDAQ-100 Open, жінки, парний розряд
Жінки, парний розряд